Desa Tegalpanjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tegalpanjang (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 107,01), Jawa Barat, 
 Desa Tegalpanjang (administrativ by i Indonesien, lat -6,49, long 107,12), Jawa Barat, 
 Desa Tegalpanjang (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 107,98), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar